Modell 18 steht für:
 Ford Modell 18, Automodell, siehe Ford V8 #Modell 18 (1932)
 Norton Modell 18, Motorradmodell

Model 18 steht für:
 Beechcraft Model 18, Flugzeugbaumuster
 Lockheed Model 18, Verkehrsflugzeug